Rotes Fort ist der Name zweier indischer Festungs- und Palastanlagen in:

 Agra, siehe Rotes Fort (Agra)
 Delhi, siehe Rotes Fort (Delhi)
Siehe auch:
 Vom Roten Fort nach Lalukhet